Кристи може бити:

 Кристи (Оклахома), насељено мјесто у округу Адер, у држави Оклахома, САД
 Кристи (Собранце), насељено мјесто у округу Собранце, Кошички крај, Словачка Република